Antonio Palafox – ex tennista messicano
Cipriano de Palafox y Portocarrero – Grande di Spagna
Giacomo Palafox y Cardona – arcivescovo cattolico spagnolo
José Rebolledo de Palafox – generale spagnolo
Juan de Palafox y Mendoza – vescovo cattolico spagnolo, beato
Manuel Palafox – militare e politico spagnolo
María Tomasa de Palafox – pittrice spagnola